Międzynarodowa Organizacja Morska, ang. International Maritime Organisation
 Międzynarodowa Organizacja Meteorologiczna, ang. International Meteorological Organization
 Międzynarodowa Olimpiada Matematyczna, ang. International Mathematical Olympiad
 International Meteor Organization, Międzynarodowa Organizacja Meteorowa
 Imo – stan w Nigerii
 Irish Medical Organisation, Irlandzka Organizacja Medyczna
 IMO (in my opinion) – w slangu internetowym oznacza "moim zdaniem"